Il singolare del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tejmuraz Gabašvili che ha battuto in finale Adrián García 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Thierry Ascione (semifinali)
 Gilles Simon (semifinali)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)

 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Simon Greul (quarti di finale)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Adrián García (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2005